Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Chang che ha battuto in finale Brian MacPhie 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Mauricio Hadad (primo turno)
 Lionel Roux (primo turno)
 Roberto Jabali (quarti di finale)
 Neville Godwin (primo turno)

 David Nainkin (primo turno)
 Jared Palmer (secondo turno)
 Steve Campbell (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1996